SVZ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di San Antonio (Venezuela)